Альберт Львович Лапидус (род. 30 ноября 1933 года, село Никольско-Архангельское, Московская область) — советский и российский , специалист в области органического катализа и его технического применения, член-корреспондент РАН (1997), лауреат премии имени Н. Д. Зелинского (1990), премии имени В. Н. Ипатьева (1997), премии имени А. А. Баландина (2013).

Биография 
Родился 30 ноября 1933 года в селе Никольско-Архангельское Московской области.

В 1957 году окончил МИТХТ, специальность «Химическая технология топлив», в 1963 году — аспирантуру там же.

С 1957 по 1959 годы — начальник смены Московского электролизного завода.

С 1959 по 1963 годы — учеба в аспирантуре МИТХТ и работа там же инженером.

С 1963 года — младший, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института органической хими имени Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ АН СССР).

В 1963 году — защита кандидатской диссертации на специальную тему, МИТХТ.

В 1975 году — защита докторской диссертации, тема: «Синтез и превращения олефиновых и парафиновых углеводородов на катализаторах, содержащих кристаллические и аморфные алюмосиликаты».

В 1982 году — присвоено учёное звание профессор.

С 1996 года — академик Международной академии по экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ).

В 1997 году — избран членом-корреспондентом РАН.

С 1999 года — заведующий кафедрой газохимии в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

С 2001 года — академик РАЕН.

Читал лекции в США, ФРГ, Франции, Венгрии, Китае, Дании, Чехословакии, Вьетнаме, Югославии, Финляндии.

Общественная деятельность 
Главный редактор журнала РАН «Химия твердого топлива», член редколлегии журналов «Катализ в промышленности» и «Нефтепереработка и нефтехимия» (с 2003), «Нефтехимия» (с 1992), международного журнала «Горючие сланцы» (2004).

Председатель секции экспертного совета ВАК (с 1996); заместитель председателя научного совета РАН по химии ископаемого твердого топлива (с 1980); член научных советов РАН по нефтехимии (с 1985), катализу (1995) и химии природного газа (с 1985), председатель секции газохимии, углехимии, нефтепереработки и нефтехимии РХО им. Д. И. Менделеева (с 2001).

Автор 600 научных работ, в том числе 4 монографий.

Подготовил 57 кандидатов наук и был научным консультантом 5 докторских диссертаций.

Награды 
 Орден Дружбы (2004)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1984)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1986)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Премия Совета Министров СССР в области науки и техники (1983)
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (2007) — за учебно-методический комплект «Цикл дисциплин для гуманитаризации инженерно-технического образования в нефтяных вузах» для образовательных учреждений высшего профессионального образования
 Премия имени Н. Д. Зелинского АН СССР (1990) — за цикл работ «Создание научных основ процессов синтеза практически важных органических соединений на основе окислов углерода»
 Премия имени В. Н. Ипатьева РАН (1997, совместно с А. Ю. Крыловой, С. Д. Пирожковым) — за цикл работ «Разработка высокоэффективных катализаторов для процессов синтеза органических продуктов на основе оксида углерода»
 Премия имени  А. А. Баландина (за 2013 год, совместно с Н. Я. Усачёвым, В. А. Третьяковым) — за серию работ «Теоретические основы создания каталитических процессов переработки ненефтяного сырья в углеводородные топлива и продукты для нефтехимии»
 4 серебряные медали ВДНХ (1978, 1981, 1986, 1989)
 Бронзовая медаль ВДНХ (1968)
 Почетный работник высшего профессионального образования (2004)
 Почетный работник газовой промышленности (2004)

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники МИТХТ
Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Награждённые знаком «Почётный работник газовой промышленности»
Лауреаты премии имени В. Н. Ипатьева
Лауреаты премии имени А. А. Баландина
Лауреаты премии имени Н. Д. Зелинского